Ornithothoraces — клада птахів, яка включає усіх енанціорносових (Enantiornithes) і сучасних птахів (Euornithes). Найдавніший відомий представник групи — Protopteryx fengningensis, знайдений у формації Huajiying в Китаї, який датується приблизно 140 млн років.
В період крейдяно-палеогенового вимирання лише невелика частина птахів крейдяного періоду змогла пережити його. Саме вони і стали предками сучасних пернатих (Neornithes).

Систематика 
Ця клада об'єднує такі групи птахів:
 Ornithurae (з  ) — назва таксономічної групи, в яку входять усі сучасні птахи, а також їхні вимерлі родичі з характерними віялоподобними хвостами.

 Підклас Енанціорнісові (Enantiornithes) об'єднує вимерлу групу примітивних птахів. Вони були найбільш розповсюдженні і різноманітні в мезозойську еру. Нині відома велика різноманітність птахів пізнього крейдяного періоду. Вони були розміром від декількох сантиметрів до одного метра. Деякі мали дзьоби, повні зубів. Здавна йдуть дискусії про те, як вимерли архаїчні птахи. Невизначеність частково була пов'язана з тим, що вдалося виявити дуже невелику кількість викопних птахів тієї епохи. По одному з припущень, вони були практично повністю знищені в результаті невідомої події, що поклала край динозаврам 65 млн років тому.

Філогенія 
Філогенетична кладограма за Wang et al., 2016:

Примітки 

Птахи